Васи́лий Моисе́евич Радчу́к (1919 — 1969, Сочи) — советский военачальник, командующий 1-й армией ПВО Особого назначения ордена Ленина Московского округа ПВО (1966—1969), генерал-лейтенант.

Биография 
Учился на энергетическом факультете Томского индустриального института. С июля 1941 года — в Красной Армии. Участник Великой Отечественной войны. Вступил в ВКП(б)/КПСС.

Служил командиром огневого взвода, заместителем командира и командиром 145-го отдельного зенитного артиллерийского бронепоезда, командиром 21-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона Резерва Верховного Главного Командования в составе Западного и 2-го Белорусского фронтов, майор. Награждён орденами Отечественной войны 2-й степени и Красной Звезды.

В послевоенные годы командовал отдельным дивизионом, зенитной ракетной частью, служил офицером Главного Штаба Войск ПВО страны.

В 1960—1962 годах — командир 19-й дивизии ПВО (штаб — в городе Васильков Киевской области Украинской ССР) 8-й отдельной армии ПВО. В 1962-1964 годах — заместитель командующего 8-й отдельной армии ПВО (штаб армии — в городе Киев). В 1964 году поступил в Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил СССР, которую окончил в 1966 году.

С 1966 года — командующий 1-й армией ПВО Особого назначения ордена Ленина (с 1968) Московского округа ПВО (штаб армии — город Балашиха Московской области).

Жил в Москве. Трагически погиб в 1969 году (утонул в Чёрном море во время отдыха в санатории имени М. В. Фрунзе). Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

Генерал-лейтенант (1967).

Награды 
 орден Отечественной войны 2-й степени (25.10.1944 );
 2 ордена Красной Звезды (в т. ч. 29.05.1945); 
 медали СССР.

Примечания

Ссылки 
 На страже неба Москвы // Моя Заря
Радчук Василий Моисеевич // Новодевичий некрополь
Радчук Василий Моисеевич // За кадры
Томские политехники — солдаты Великой Отечественной. Издательство Томского политехнического университета, 2010 год. Стр. 155—156 // docplayer.ru
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Командующие армиями ПВО
Утонувшие
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Делегаты XXII съезда КПСС